Лас Русијас има више значења:

 Лас Русијас (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Русијас (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Русијас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Русијас (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Русијас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Русијас (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Русијас, Куесиљо (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Русијас (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Русијас, Алфредо Баез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Русијас, Аурора Коронадо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Русијас, Ел Ранчито (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Русијас, Кристобал Лозано (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Русијас, Мануел Кастиљо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Русијас, Педро Баез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Русијас, Франсиско Аредондо Гонзалез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Русијас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Русијас (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику